Dimetopia isocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Gottlieb Bartling. Dimetopia isocarpa ingår i släktet Dimetopia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
isocarpa